

Nom commun 
 dias est un mot portugais masculin pluriel qui signifie « jours ».

Variantes 
Dias est l’équivalent du prénom médiéval et patronyme hispanique , lui-même hypocoristique de .

Patronyme 

 
 Manuel Dias (1574-1659), missionnaire jésuite portugais ;
 Anne Dias-Griffin (1970-), investisseuse et philanthrope américaine ;
 Artur Soares Dias (1979-), un arbitre portugais de football ;
 Antonieta Dias de Moraes (1916-1999), femme de lettres brésilienne ;
 Baltasar Dias, dramaturge portugais du  ;
 Barthélémy Dias (1971-), maire de Dakar (Sénégal)
 Bartolomeu Dias (1450-1500), explorateur portugais ;
 Carlos Henrique Dias (1980-), footballeur brésilien ;
 Celso Dias dos Santos (1956-), footballeur brésilien ;
 Cícero Dias (1907-2003), peintre brésilien ;
 Daiene Dias (1989-) nageuse brésilienne ;
 David Dias (1969-), joueur de basket-ball angolais ;
 Dinis Dias, navigateur portugais ;
 Diogo Dias, navigateur portugais ;
 Emmy Lopes Dias (1911-2005), actrice néerlandaise ;
 Jean-Paul Dias, homme politique sénégalais ;
 Ivan Dias (1936-2017), cardinal indien ;
 Jorge Luiz dos Santos Dias (1976-), footballeur brésilien ;
 Luigi Dias (1998-), joueur franco-portugais de rugby à XV ;
 Manuel Belo Correia Dias (1919-?), footballeur portugais ;
 Mariza Dias Costa (1952-2019), caricaturiste et illustratrice guatémalto-brésilienne ;
 Marley Dias (2005-), militante et féministe américaine ;
 Neige Dias (1966-), joueuse de tennis brésilienne ;
 Nelson Dias (1869-1929), peintre français ;
 Ricardo Joel dos Santos Dias (1980-), footballeur portugais ;
 Ricardo Jorge dos Santos Dias (1991-), footballeur portugais ;
 Robson Dias (1983-), coureur cycliste brésilien ;
 Rúben Dias (1997-), footballeur portugais.

Mythologie 
 Dias, fils de Pélops et d'Hippodamie, frère d'Atrée et de Thyeste.
Patronyme portugais
Patronyme brésilien